{{ТурнірВШ|2014|Вімблдонський турнір|
|defchamp =  Енді Маррей
|champ =  Новак Джокович
|runner =  Рафаель Надаль
|score = 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4
}}
Основна стаття Вімблдонський турнір 2014

Чемпіоном Вімблдону 2013 року був британець Енді Маррей. Він програв болгарину Григору Димитрову в чвертьфіналі. 

Україну на турнірі представляли Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Долгополов виграв у першому колі в австралійця Сема Грота, переміг у другому колі німця Беньяміна Беккера, але поступився в третьому колі Григору Димитрову з Болгарії. Стаховський переміг у першому колі Карлоса Берлокка з Аргентини, у другому — Ернестса Гульбіса з Латвії, але в третьому програв Жеремі Шарді з Франції.

 Сіяні гравці 

  Новак Джокович
  Рафаель Надаль(4 коло)
  Енді Маррей(чветьфінал)
  'Роджер Федерер
  Стан Вавринка(чветьфінал)
  Томаш Бердих (3 коло)
  Давид Феррер (2 коло)
  Милош Раонич (півфінал)
  Джон Існер (3 коло)
  Нісікорі Кей (4 коло)
  Григор Дімітров (півфінал)
  Ернестс Гульбіс (2 коло)
  Рішар Гаске (2 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (4 коло)
  Єжи Янович (3 коло)
  Фабіо Фоніні ''(3 коло)

  Михайло Южний (2 коло) </li>
  Фернандо Вердаско (1 коло)
  Фелісіано Лопес  (4 коло)
  Кевін Андерсон (4 коло)
  Олександр Долгополов (3 коло)
  Філіпп Кольшрайбер (2 коло)
  Томмі Робредо (4 коло)
  Гаель Монфіс (2 коло)
  Андреас Сеппі (1 коло)
  Марін Чилич (чвертьфінал)
  Роберто Ботіста Агут (3 коло)
  Гільєрмо Гарсія Лопес (1 коло)
  Іво Карлович (1 коло)
  Марсель Граноллерс (2 коло)
  Васек Поспішил (1 коло)
  Дмитро Турсунов (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Г Димитров
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Р Гаррісон
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Л Севілл
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д Тім
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д Янг
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б Беккер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= С Грот
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3=65
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=77
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= А Сеппі
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=65
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л Маєр
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=77
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д Браун
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=64
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= М Баґдатіс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=77
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=77
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Д Еванс
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=65
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=1
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Д Феррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Г Димитров
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Л Севілл
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б Беккер
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=60
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Л Маєр
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= М Баґдатіс
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Д Феррер
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=3
| RD2-score08-5=2

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Г Димитров
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=2
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=4
| RD3-score02-5=1

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Л Маєр
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=61
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=

Нижня половина

Секція 5

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= М Раонік
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М Ебдер
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= ПЮ Ербер
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=65
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Дж Сок
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л Кубот
| RD1-score05-1=78
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= ЯЛ Струфф 
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д Лайович
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=3
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=28
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=22
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= І Сійслінґ
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т Іто
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=65
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= С Болеллі
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=77
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М Ілган
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=5
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Д Кудла 
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4=7
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К де Схеппер
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=5
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= К Нісікорі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=7
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= М Раонік
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Дж Сок
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л Кубот
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=77
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Д Лайович
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=63
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=22
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=5
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= С Болеллі
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=7

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Д Кудла 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= К Нісікорі
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= М Раонік
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л Кубот
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=64
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=LL
| RD3-team03= С Болеллі
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=64
| RD3-score03-5=4
| RD3-seed04=10
| RD3-team04=

Секція 8

Примітки 

Вімблдонський турнір
2014 у тенісі